Příjmení Balatka nosí více významných osobností:

 Antonín Balatka (1895–1958) – český dirigent a skladatel
 Břetislav Balatka (* 1931) – český fyzický geograf
 Miroslav Balatka (* 1970) – český politik a geodet